OBS steht als Abkürzung für:

 Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn, siehe Oberweißbacher Bergbahn
 Observatoire Européen de l’Audiovisuel, siehe Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle
 Ocean Bottom Seismometer
 OHDO-Blepharophimose-Syndrom, siehe OHDO-Syndrom
 Olympic Broadcasting Services, ein Produktionsunternehmen für die Übertragung der Olympischen Spiele
 Omni Bearing Selector, siehe auch Abkürzungen/Luftfahrt/L–R
 Omnibusbetrieb Saalekreis im südlichen Sachsen-Anhalt
 Open Broadcaster Software
 Orange Blossom Special Festival, ein Musikfestival in Beverungen, NRW
 Organische Bodensubstanz
 Otto Benecke Stiftung zur Förderung junger Zuwanderer
 Otto-Brenner-Stiftung, die Wissenschaftsstiftung der IG Metall

Siehe auch:
 L’Obs
 ÖBS

Abkürzung